Пу́шкинская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, присвоенное в честь А. С. Пушкина.

Белоруссия 
 Пушкинская улица — улица в Бресте.

Крым 
 Пушкинская улица — улица в Ялте.

Россия 
 В Балашихе Московской области:
 Пушкинская улица — улица в микрорайоне Балашиха-3.
 Пушкинская улица — улица в микрорайоне Железнодорожный.
 Пушкинская улица — улица в микрорайоне Салтыковка.
 Пушкинская улица — улица в Великом Новгороде.
 Пушкинская улица — улица во Владивостоке.
 Пушкинская улица — улица во Владикавказе.
 Пушкинская улица — улица в Вологде.
 Пушкинская улица — улица в Воронеже.
 Пушкинская улица — улица в Дзержинске.
 Пушкинская улица — улица в Ижевске.
 Пушкинская улица — улица в Кашире.
 Пушкинская улица — улица в Королёве.
 Пушкинская улица — улица в Курске.
 Пушкинская улица — название улицы Большая Дмитровка в Москве с 1937 по 1993 год.
 Пушкинская улица — улица в Новочеркасске.
 Пушкинская улица — улица в Петрозаводске.
 Пушкинская улица — улица в Ростове-на-Дону.
 В Санкт-Петербурге:
 Пушкинская улица — улица в Центральном районе.
 Пушкинская улица — улица в районе Сергиево.
 Пушкинская улица — улица в Павловске.
 Пушкинская улица — улица в Пушкине.
 Пушкинская улица — улица в Сестрорецке.
 Пушкинская улица — улица в Усть-Ижоре.
 Пушкинская улица — улица в Твери. 
Пушкинская улица — улица в Туле.
 В Томске:
Пушкинский переулок — прежнее (до 8 марта 1938 года) название Пристанского переулка.
 2-й Пушкинский переулок — прежнее (до 8 марта 1938 года) название ныне снесённого Малого переулка.

Узбекистан 
 Пушкинская улица — прежнее название проспекта Мустакиллик в Ташкенте.

Украина 
 Пушкинская улица — прежнее название улицы Евгения Чикаленко в Киеве.
 Пушкинская улица — улица в Константиновке.
 Пушкинская улица — улица в Николаеве.
 Пушкинская улица — улица в Одессе.
 Пушкинская улица — улица в Харькове.

См. также